Di Michele peut désigner :

 David Di Michele, joueur italien de football
 Grazia Di Michele, auteur-compositeur-interprète italien
 Jacopo di Michele, peintre italien actif à Pise

Voir aussi

 Michele